Le terme de spécialité peut désigner :
 le fait d'avoir une spécialité dans une discipline ;
in extenso les spécialités médicales ;
 un enseignement de spécialité, en classe de première et de terminale en France ;
 une spécialité culinaire ;
 la spécialité budgétaire ;
 la spécialité pharmaceutique, pour un médicament.

Voir aussi